1928/29 was het 18de seizoen in de Oostenrijkse competitie, ingericht door de WFV (Wiener Fußballverband). De competitie stond enkel open voor clubs uit de hoofdstad Wenen en voorsteden daarvan. De hoogste klasse was de I. Liga, daaronder stond de II. Liga. In de andere deelstaten was de Landesliga de hoogste mogelijke speelklasse. De kampioenen van de Landesliga's speelden om het Amateurkampioenschap.

I. Liga 

Kampioenenploeg Rapid:Franz Griftner, Franz Hribar, Walter Feigl - Toni Witschel, Franz Kral, Leopold Czejka, Roman Schramseis, Josef Frühwirth, Josef Madlmayer, Mika Babic, Josef Smistik, Hans Kaburek, Franz Smistik, Willibald Kirbes, Johann Luef, Matthias Kaburek, Richard Kuthan, Johann Hoffmann, Franz Weselik, Johann Horvath, Ferdinand Wesely (C), Wilhelm Cernic - Trainer: Eduard Bauer - Sektionsleiter: Dionys Schönecker

(B) = bekerwinnaar, (K) = verdedigend kampioen, (P) = promovendus, (D) = gedegradeerd vorig seizoen

II. Liga 
Geen club degradeerde omdat er volgend seizoen 14 clubs zouden spelen. Vorig seizoen vormden SC International Wien en Wiener AF een fusie (IAF-Libertas), maar deze fusie werd opgeheven. Enkel Libertas trad dit seizoen opnieuw aan.

Amateurkampioenschap

Landesliga

Niederösterreich 
Kremser SC werd kampioen.

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Externe links 
 Saison 1928/29 bei austriasoccer.at
 Saison 1928/29 bei rsssf.com

Oostenrijks voetbalseizoen